Тэт:
 Тэт (Тет) — вьетнамский Новый Год.
 Тэт, Питер Гатри — шотландский математик и физик.

См. также 
  — многозначная аббревиатура